Börgermoor steht für:
 den nördlichen Ortsteil der Gemeinde Surwold, Niedersachsen
 KZ Börgermoor, eines der ersten deutschen Konzentrationslager

Siehe auch:
 Börgermoorlied